Tonosho kan avse:
 Tōnoshō, Chiba, kommun i Chiba prefektur, Japan
 Tonoshō, Kagawa, kommun i Kagawa prefektur, Japan